Haploskupina F je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina F se vyskytuje v Asii, zvláště ve Východní Číně a Japonsku. Její předchůdkyní je haploskupina R.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

F